Fabio Fognini era il detentore del titolo, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Guido Pella ha sconfitto Christian Garín con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  João Sousa (secondo turno)
  Malek Jaziri (secondo turno)
  Guido Pella (campione)
  Leonardo Mayer (quarti di finale)

 Pablo Cuevas (primo turno)
 Jaume Munar (secondo turno)
 Juan Ignacio Londero (secondo turno)
 Tarō Daniel (primo turno)

Wildcard 

  Pablo Cuevas (primo turno)
  Thiago Monteiro (primo turno)

 Thiago Seyboth Wild (secondo turno)

Qualificati 

  Facundo Bagnis (primo turno)
  Alessandro Giannessi (primo turno)

 Pedro Martínez (primo turno)
 Pedro Sakamoto (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2019